Horsham – miasto w Anglii, w hrabstwie West Sussex
 Horsham (dystrykt) – dystrykt hrabstwa West Sussex (Anglia)
 Horsham – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)
 Horsham – miasto w Australii

W USA:
 Horsham – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery
 Horsham (ang. Horsham Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery